A Sombre Dance () — второй и последний студийный альбом австрийской симфоник-дум-метал-группы Estatic Fear, выпущен в 1999 году лейблом CCP Records, где предварительно прошли работы по его записи, микшированию и мастерингу. Продюсированием диска занимался Клаус Преллингер. Все тексты песен и музыку, кроме инструментального вступления, исполненного на лютне, написал Матиас Коглер.

A Sombre Dance состоит из вступительного трека и девяти последовательно пронумерованных треков-глав. Общая продолжительность всех десяти композиций более 49 минут. Два трека являются полностью инструментальными: это «Intro (unisono lute instrumental)», исполненный на лютне, и «Chapter VII», сыгранный только на классических гитарах. Из-за ошибки в буклете инструментальным треком назван «Chapter VIII», а не «Chapter VII».

В 2017 на английском и русском языках была опубликована полнейшая биография группы «Приподнимая полог тайны» на основе интервью с её основателем Stauff-ом.

Критика 
A Sombre Dance получил тёплые отзывы критиков, сравнивших его с первым альбомом Estatic Fear Somnium Obmutum и альбомом Kveldssanger норвежской группы Ulver. По мнению рецензента из Metal Storm, оценившего альбом в 9,3 из 10, пластинка выполнена лучше своего предшественника, а подход к отдельным композициям стал более динамичным. Кайл Уорд из Sputnikmusic отметил, что A Sombre Dance не вписывается в рамки одного жанра, а вбирает в себя лучшее из фолк-, прогрессив-, блэк-, симфоник- и дум-метала. В рейтинге двадцати лучших студийных альбомов 1999 года, составленном изданием Metal Storm, A Sombre Dance занял третью позицию.

Список композиций 
Все тексты песен и музыка, кроме инструментального вступления, сыгранного на лютне, написаны Матиасом Коглером.

Участники записи

Примечания

Ссылки 
 Тексты песен на Darklyrics.com
 
 
 

Альбомы Estatic Fear